Клавдия Павловна Альцман (13 ноября 1926 — 1 ноября 2010) — директор Улан-Удэнского тонкосуконного комбината имени Ленинского комсомола Бурятской АССР Министерства лёгкой промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась в семье колхозника. В 1950 году окончила механический факультет Ивановского текстильного института.

В 1951—1953 годах — энергетик, заместитель главного механика, главный механик, в 1953—1970 и 1974—1992 годах — директор Улан-Удэнского тонкосуконного комбината, в 1970—1974 годах — заведующая отделом лёгкой, пищевой промышленности и торговли Бурятского обкома КПСС.

в 1992—2010 годах — генеральный директор ЗАО «Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура».

Была инициатором строительства фабрики первичной обработки шерсти, а затем объединения двух фабрик в одно предприятие — Тонкосуконный комбинат. Под её руководством рядовая фабрика превратилась в передовое текстильное производство, выпускающее ткани с международным знаком качества. На комбинате активно развивалась социальная инфраструктура: были построены жилые дома, общежития, медицинские и образовательные учреждения, организовано подсобное хозяйство. В последние годы предприятие испытывало серьезные трудности и было обанкрочено, не выдержав конкуренции с демпингующими китайскими производителями. Легендарный руководитель лишь ненадолго пережила родной комбинат, которому отдала практически всю свою жизнь.

В 1999—2004 годах — председатель Союза промышленников и предпринимателей Республики Бурятия.

Избиралась депутатом Верховного Совета Бурятской АССР, Народного Хурала Республики Бурятия 1-го созыва (1994—1998), делегатом XXVI съезда КПСС, депутатом Улан-Удэнского городского Совета народных депутатов.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (1981 год).
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (10.01.2003).
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (07.06.1996).
 Орден Ленина (1971, 17.03.1981).
 Орден Трудового Красного Знамени (1966).
 «Знак Почёта» (1959).
 Заслуженный инженер Бурятской АССР (1962).
 Лауреат премии Совета Министров СССР (1989).
 Почётный гражданин города Улан-Удэ (9.09.1993).
 В 1995 году была награждена Золотой звездой «Европейская радуга» Международного конкурса за высокое качество тканей и общий имидж.

Ссылки 
 
 В Улан-Удэ умерла Клавдия Павловна Альцман
 

Директора промышленных предприятий
Заслуженные инженеры Бурятской АССР
Депутаты Верховного Совета Бурятской АССР
Депутаты Народного Хурала Республики Бурятии
Делегаты XXVI съезда КПСС
Депутаты Улан-Удэнского городского совета